Джеймс Блэр: Блэр, Джеймс (1828—1905) — генерал Британских колониальных войск.
 Блэр, Джеймс (1909—1993) — американский гребец.